

Sigle 

 Binary Runtime Environment for Wireless, plate-forme de développement informatique.

Patronyme 

 Aled Brew (1986-), joueur de rugby à XV international gallois.
 Derrick Brew (1977-), athlète américain.
 Marietta Brew Appiah-Oppong, avocate et femme politique ghanéenne.

Titres

Musique 
 Strange Brew, chanson du supergroupe britannique Cream (1967).
 Bitches Brew, album de Miles Davis sorti en 1970.
 The Complete Bitches Brew Sessions, anthologie de Miles Davis incluant cet album.
 Sonic Brew, album du groupe de heavy metal américain Black Label Society (1998).

Cinéma 
 Strange Brew, film comique canadien de Rick Moranis et Dave Thomas (1983-).